Okręty US Navy o nazwie USS  "DuPage":
 Pierwszy  był transportowcem typu Bayfield. Zwodowany w 1942 jako "Sea Hound" (AP-86), wycofany ze służby w 1946.
 Drugi  był okrętem koszarowym z własnym napędem. Działał jako jednostka pomocnicza na Pacyfiku w latach 1951-59.

DuPage